Романенко Дмитро Васильович — український шахтар, Герой України.
 Романенко Дмитро Васильович — український військовий діяч, старший солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок